Kinnen ist der Familienname folgender Personen:

 Frantz Kinnen (1905–1979), luxemburgischer bildender Künstler
 Madeleine Frieden-Kinnen (1915–1999), luxemburgische Politikerin